The Battery – park miejski w Nowym Jorku
 The Battery – film fabularny